Фонла́нтен () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Фонлантен, Йо (род. 1942) — швейцарский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Фонлантен, Йохан (род. 1986) — швейцарский футболист, нападающий.
 Фонлантен, Марсель (род. 1933) — швейцарский футболист, нападающий.
 Фонлантен, Роже (1930—2020) — швейцарский футболист, нападающий.